BiH:
Stranjani (Barlovci)
Stranjani (Zenica)
Srbija:
Stranjani (Požega)
Donji Stranjani
Gornji Stranjani